Српска лига Војводина у сезони 2020/21. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Након претходне сезоне која је завршена без одигравања свих кола, у овој сезони лига је проширена па броји 20 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне — ВФЛ Исток, ВФЛ Југ и ВФЛ Север.

Систем такмичења 
Лига у овој сезони броји 20 клубова. Такмичење се одвија по двоструком бод систему у 38 кола. Ова сезона је прва да освајач лиге нема унапред резервисано место у следећој сезони Прве лиге Србије, него ће морати кроз одигравање квалификационих мечева са победницима осталих српских лига да омогући квалификовање у виши ранг.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2020/21. 

{| class="wikitable" style="text-align:left"
|-
! style="background:lightgrey;width:12em" | Клуб
! style="background:lightgrey;width:15em" | Насеље
! style="background:lightgrey;width:15em" | Поз. при прекиду претходне сезоне
|-
| 1. мај
| Рума
| 11.
|-
| Бачка 1901
| Суботица
| 2.
|-
| Бечеј 1918
| Бечеј
| 8.
|-
| Борац
| Сакуле
| 12.
|-
| Војводина 1928
| Перлез 
| 13.
|-
| Динамо 1945
| Панчево
| 5.
|-
| Дунав
| Стари Бановци
| 16.
|-
| Јединство
| Старa Пазовa
| 7. у ВФЛ Југ 
|-
| Козара| Банатско Велико Село
| 14.
|-
| Младост| Нови Сад
| 1. у ВФЛ Југ 
|-
| Омладинац| Нови Бановци
| 9.
|-
| ОФК Вршац| Вршац
| 4.
|-
| ОФК Стари град| Бачка Паланка
| 2. у ВФЛ Север 
|-
| Раднички 1912| Сомбор
| 6.
|-
| Раднички| Зрењанин
| 3.
|-
| Слобода| Нови Козарци
| 1. у ВФЛ Исток 
|-
| Слога| Чонопља
| 1. у ВФЛ Север 
|-
| Тиса| Адорјан
| 4. у ВФЛ Север 
|-
| Феникс 1995| Старa Пазовa
| 7.
|-
| Хајдук 1912| Кула
| 15.
|-
|}

 Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

 

 Табела и статистика 

 Легенда:'''

Референце

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Српска лига Војводина на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Војводина
Војводина